The Hits ("i successi" in lingua inglese) è il titolo di numerose raccolte:

 The Hits – Alexia
 The Hits – Garth Brooks
 The Hits – Ladysmith Black Mambazo
 The Hits – MC Hammer
 The Hits – Kelis
 The Hits – REO Speedwagon
 The Hits – Billy Joel